La Compagnia Piccolo Teatro delle Valli è un gruppo teatrale operante a Morbegno nella provincia di Sondrio

Storia
Il Piccolo Teatro delle Valli (delle Valli della Provincia di Sondrio e dell'alto Lario) ha iniziato la sua attività nel 1983, grazie all'impegno e alla passione del professore Giacomo Romano Davare, regista teatrale originario di Alcamo, nella provincia di Trapani.
Sotto la direzione di Davare, la compagnia ha messo in scena almeno 70 opere, con oltre 600 recite, in cui lo stesso attore-regista ha interpretato parecchi generi.

Attività
Il Piccolo Teatro delle Valli ha preso parte a importanti manifestazioni culturali, artistiche e teatrali nelle più grandi città dell'Italia settentrionale (Milano, Lecco, Como e Bergamo), in Svizzera e in altre regioni italiane (Toscana, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Sicilia, Campania e Calabria) figurando tra le migliori compagnie nazionali. 
Il repertorio varia dal teatro classico antico (Sofocle, Euripide), a quello rinascimentale e barocco (Ruzante, Shakespeare, Lope de Vega), moderno e contemporaneo (García Lorca, Kesseling, Pirandello, Čechov, T.S. Eliot, Ibsen, Strindberg, Maeterlinck, A. Miller, Davare), e alle commedie di Molière, Oscar Wilde, Thornton Wilder, Eduardo De Filippo, Luigi Lunari.

La compagnia opera anche attività di formazione, con una scuola di teatro permanente a Morbegno ed interventi in campo scolastico di ogni ordine e grado in provincia di Sondrio e di Lecco.

Premi e riconoscimenti
Numerosi premi sono stati assegnati alla compagnia per le sue rappresentazioni, fra questi premi "speciali" della FOM Teatro di Milano, per: 
"Assassinio nella Cattedrale" di Eliot (1995) 
"Il piccolo Eyolf" di Ibsen (1998) 
e del GATAL (Gruppo Attività Teatrale Amatoriale Lombardia) per: 
"L'inverno passerà presto" di Davare (2001), 
"Così è se vi pare" di Pirandello (2004), 
"Racconto d'Inverno" di Shakespeare (2005),
"Il Bugiardo" di Goldoni (2007)
Premio per la migliore regia (G.R. Davare) al concorso teatrale di Costantino Calabro (2006);
Premio speciale giovani per "Le saccenti" di Molière (2007).

Gemellaggi
La compagnia è gemellata con le compagnie Millennium di Cengio (SV), Filodrammatica del Golfo di Castellammare del Golfo (TP), Selinidi di Castelvetrano (TP), Filodrammatica S. Anna di Alcamo (TP), Il Fiume di Pisa.

Note

Bibliografia

Voci correlate
Morbegno
Giacomo Romano Davare

Collegamenti esterni
http://www.laprovinciadisondrio.it/stories/cultura-e-spettacoli/il-piccolo-teatro-delle-valli-porta-alloratorio-moliere_1099964_11
http://www.alpauno.com/alcamo-parrocchia-santanna-religiosita-e-cultura/
http://www.valtellinanews.it/articoli/Il-Piccolo-Teatro-delle-Valli-sul-palco-per-beneficienza-20150417/

Teatro in Italia
Compagnie teatrali italiane